

Lokalizacje

Francja 
 Eglingen – miejscowość

Niemcy 
 Eglingen – dzielnica gminy Dischingen w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Heidenheim
 Eglingen – dzielnica gminy Hohenstein w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Reutlingen

Zobacz też 
 Egling